Příjmení Petiška nosí více osobností:

 Eduard Petiška (1924–1987) – český básník, spisovatel, dramatik, literární teoretik a překladatel, otec Martinův
 Martin Petiška (* 1951) – český spisovatel, básník, dramatik a vydavatel, syn Eduardův
 Peter Petiška (1937–2012) – slovenský básník, textař, scenárista, dramatik a překladatel